Osoby o tym nazwisku:
 Władimir Tribuc – radziecki admirał

Inne:
 Admirał Tribuc – radziecki, następnie rosyjski, niszczyciel rakietowy